Varzaneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Varzaneh (ort i Qom), 
 Varzaneh (ort i Esfahan), 

Robotskapade Iranförgreningar